Eau vive est une organisation de solidarité internationale (OSI), ayant le statut d'association loi de 1901 et créée en 1978 par Xavier Mallet, PdG des Pompes Guinard. Elle intervient au Burkina Faso, au Sénégal, au Mali, au Niger et au Togo auprès des populations démunies qui luttent contre la pauvreté et souhaitent entreprendre pour progresser.

Actions et méthodes 
Pour une prise en compte globale des difficultés rencontrées par les populations, les actions d’Eau vive portent en priorité sur 2 axes : 
 L’eau potable et l’assainissement avec la construction de puits, de forages, d'adduction d'eau, de toilettes, la formation des femmes aux techniques de chloration de l’eau, des artisans pour l’entretien des installations et la sensibilisation des populations à l’hygiène et l’assainissement.

 La sécurité alimentaire avec la construction et l'aménagement de points d'eau pour l'irrigation et pour le bétail, l'amélioration des sols et des semences et la formation au maraîchage, au séchage des légumes, à la transformation des produits.

Eau vive articule son intervention autour de quatre principes majeurs :
 Partir de l’initiative locale en accompagnant les villages et les communes dans la réalisation de leurs projets.
 Impliquer les élus locaux, artisans, entrepreneurs, associations.
 Renforcer les capacités et compétences (formation, appui financier et technique).
 Influencer les décideurs sur l’accès à l’eau pour tous, la lutte contre la désertification et le financement du développement.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel d'Eau vive

Aide humanitaire
Association française fondée en 1978
Organisation non gouvernementale
Organisation non gouvernementale internationale